Катамадзе () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Катамадзе, Григол Шалвович (род. 1961) — грузинский дипломат.
 Катамадзе, Кевсер Сулеймановна (1931—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Катамадзе, Николай Калистратович (1921 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Катамадзе, Нино Кукуриевна (род. 1972) — грузинская певица, композитор.
 Катамадзе, Фадиме Хасановна (1926—1995) — Герой Социалистического Труда.